Kepayang (Mekakau Ilir), een plaats in Indonesië
Kepayang (Kepenuhan Hulu), een plaats in Indonesië
Kepayang (Bayung Lencir), een plaats in Indonesië
Kepayang (Peninjauan), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing